Lover Come Back to Me — сингл британського гурту Dead or Alive. Є другим синглом зі студійного альбому Youthquake. 

Як і "You Spin Me Round (Like a Record)", пісня була перевидана в 2003 році і ввійшла в збірку хітів гурту Evolution: The Hits.

Критика 
Сингл отримав позитивні відгуки, його Іра Роббінс назвала пісню "привабливою", а Нед Раггетт з AllMusic добавив: "Коли Бернс співає в кінці приспіву:" Удар його прямо вниз! " є дуже пам'ятною фразою ".

Трек-лист

Чарти

Примітки 

Англомовні пісні
Сингли 1985
Пісні 1985
Поппісні
Пісні за алфавітом